Right on Time — пятый студийный альбом американской кантри-певицы и автора-исполнителя Гретхен Уилсон, изданный 2 апреля 2013 года на студии Redneck Records. Получил положительные отзывы музыкальной критики и интернет-изданий, таких, как Allmusic, Country Weekly, Got Country Online, Nashville Country Club, Roughstock.

Список композиций

Чарты

Альбом

Синглы

Примечания

Ссылки 

Альбомы Гретхен Уилсон